Molorchini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Molorchini
 Gênero Afromolorchus
 Gênero Anencyrus
 Gênero Anomoderus
 Gênero Berndgerdia
 Gênero Earinis
 Gênero Epania
 Gênero Gastrosarus
 Gênero Glaphyra
 Gênero Guerryus
 Gênero Kunbir
 Gênero Laopania
 Gênero Leptepania
 Gênero Mecynopus
 Gênero Merionoedina
 Gênero Merionoediopsis
 Gênero Microdebilissa
 Gênero Molochrus
 Gênero Molorchoepania
 Gênero Molorchus
 Gênero Mourgliana
 Gênero Nadezhdiana
 Gênero Nathrioglaphyra
 Gênero Nephithea
 Gênero Omotes
 Gênero Paranomoderus
 Gênero Tsujius

Referências

Cerambycinae
Molorchini